Le  est le  jour de l'année 1837 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un dimanche.

Événements

Naissances 
Alexandre Guilmant, organiste, improvisateur, compositeur et professeur français.

Décès

Références